Magyarországon két különböző család fordult elő Szőgyény névvel.

 a magyarszőgyéni Szőgyény család, ebbe a családba tartozik a magyarszőgyéni és szolgaegyházi gróf Szőgyény-Marich család is.
 a saárdi gróf Somssich család egyik tagja, Somssich Béla, 1940-ben felvette a saárdi gróf Szőgyény nevet, de 1972-ben Somssich-Szőgyényre változtatta.